Grimmonprez ist der Familienname der folgenden Personen:

 Laurent Grimmonprez (1902–1984),  belgischer Fußballspieler 
 Thomas Grimmonprez  (* 1973), französischer Jazzmusiker